Bogue Chitto puede referirse a:

  Bogue Chitto, condado de Lincoln, Misisipi;
  Bogue Chitto, condado de Neshoba, Misisipi.